Новому́сино — названия населенных пунктов в России:

 Башкортостан
 Новомусино — деревня, Кармаскалинский район, относится к Кабаковскому сельсовету.
 Новомусино — деревня, Кармаскалинский район, относится к Старомусинскому сельсовету.
 Новомусино — село, Куюргазинский район.
 Новомусино — село, Чишминский район.

 Оренбургская область
 Новомусино — село, административный центр Новомусинского сельсовета Шарлыкского района.

См. также 
 Мусино
 Старомусино